Szczyt Stalina (słow. Stalinov štít) – nazwa Gerlachu w latach 1949–1959
 Szczyt Stalina (ros. pik Stalina) – nazwa Szczytu Ismaila Samaniego w latach 1932-1962